James Hyndman ist der Name folgender Personen:

* James Hyndman (Politiker) (1874–1971), kanadischer Politiker 
 James Hyndman (Schauspieler) (* 1962), kanadischer Schauspieler